Sulic, Sulič oder Šulić ist der Familienname folgender Personen:

 Luka Šulić (* 1987), slowenisch-kroatischer Cellist
 Renato Sulić (* 1979), kroatischer Handballspieler